Корсо:

Строения 
 Корсо — кинотеатр, существовавший в Киеве в начале XX века.
 Корсо — (кино-)театр, существовавший в Кременчуге в начале XX века.

Топонимы 
 Корсо — одна из магистралей Рима.
 Корсо — коммуна на севере Алжира, в вилайете Бумердес.
 Корсо — район в Вантаа (Финляндия).

Фамилия 
 Корсо, Альдо (род. 1986) — перуанский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Корсо, Грегори (1930—2001) — американский поэт и художник.
 Корсо, Даниэль (род. 1978) — канадский хоккеист.
 Корсо, Марио (1941—2020) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Корсо, Хуан (1873—1941) — кубинский шахматист, мастер, журналист, функционер.

См. также 
 Корзо () — название главной, в наше время пешеходной улицы города Риека в Хорватии. 
 Корсо дель Ринашименто — улица в историческом центре Рима.
 Сан-Карло-аль-Корсо — титулярная церковь в Риме.
 Сан-Марчелло-аль-Корсо — одна из старейших церквей Рима.
 Анхель-Альбино-Корсо — муниципалитет в Мексике.
 Чьяпа-де-Корсо — город и муниципалитет в Мексике.
 Кабо-Корсо — столица центрального региона Ганы.
 Кане-корсо — собака, одна из древних представителей группы молоссов.